Ohlenberg bezeichnet
einen Teil der Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg im Norden von Rheinland-Pfalz
einen Berg im Sauerland bei Olsberg, siehe Ohlenkopf